El término Manga puede referirse a:

 Manga, cubiertas de tela para meter por los brazos presentes en muchas prendas de vestir.

Historietas
 Manga, historietas japonesas conocidas internacionalmente cuyo estilo de dibujo es muy característico.
 Manga de compañeros de batalla, manga para animar a las tropas japonesas en guerra.
 Manga alternativo, historietas japonesas publicadas fuera del mercado más comercial.
 Manga café, tipo de café en Japón donde la gente puede leer manga.
Conexión Manga, revista mexicana quincenal sobre anime, manga.

Geografía
Manga, ciudad en Burkina Faso.
 Manga del Mar Menor, accidente geográfico ubicado en Murcia (España).
 Manga, barrio de la ciudad de Montevideo (Uruguay).
Mangas Verdes, barrio que pertenece al distrito Ciudad Jardín de la ciudad de Málaga, España.
La Manga del Cura, territorio ecuatoriano.
Manga de Clavo, hacienda de México.

Cultura
Manga Khan, nombre de un supervillano de DC Comics.
 maNga, un grupo musical turco.
Mangas, grupo social de la contracultura de la Belle Époque en Grecia.

Otros

 Manga náutica, medida del barco en el sentido transversal (arquitectura naval).
 Manga de agua, fenómeno que ocurre en aguas tropicales en condiciones de lluvia.
 Manga de viento, dispositivo utilizado para conocer la dirección y la fuerza del viento.
 Manga de café, colador de tela para infusiones.
 Manga pastelera, instrumento para decorar postres.
 Manga se denomina en Venezuela y Canarias a una variedad de la fruta tropical más comúnmente conocida como mango.
Manga, destacamento armado.
 Manga Films, una empresa española del sector audiovisual.
 Mangas Coloradas, el gran jefe de los apaches mimbreños.
 Manga Studio, aplicación de ilustración para Mac OS X y Microsoft Windows desarrollado por Celsys
 Manga, nombre por el que se conoce al futbolista brasileño Haílton Corrêa de Arruda.

Enlaces externos